Dworzec Moskiewski (Niżny Nowogród)
 Dworzec Moskiewski (Petersburg)

Zobacz też